Stefan Sarnowski (zm. 1678) – podkomorzy łęczycki, marszałek Sejmu I Rzeczypospolitej
 Stefan Sarnowski (1939–2014) – polski filozof
Stefan Teodor Sarnowski (1899–1940)